Die Saison 2016/17 der italienischen Eishockeymeisterschaft der Serie A wurde im Rahmen eines Turniers am 21. und 22. Januar 2017 in Asiago ausgetragen und war die 83. reguläre Austragung der italienischen Staatsmeisterschaft. Die Teilnehmer waren alle italienischen Teams der neugegründeten Alps Hockey League, wobei der HC Neumarkt im Sommer den Platz vom HC Valpellice einnahm. Ritten Sport verteidigte im Finale gegen Asiago Hockey den italienischen Meistertitel.

Teilnehmende Mannschaften 
Während der HC Valpellice nicht mehr teilnahm, war der HC Neumarkt wieder mit dabei.

Tabelle Grunddurchgang Alps Hockey League 

;

Modus 
Die vier bestplatzierten italienischen Teams der Alps Hockey League qualifizierten sich für das Final Four Turnier am 21. und 22. Januar 2017 in Asiago. Ritten beendete den AHL-Grunddurchgang als Tabellenführer und traf damit im ersten Halbfinale auf das vierte italienische Team, nämlich SG Cortina. Die zweite Halbfinalbegegnung bestritten der HC Pustertal und Gastgeber Asiago Hockey.

Final Four 
Ritten Sport besiegte im Nachmittagsspiel den SG Cortina mit 5:2. Am Abend setzte sich Asiago Hockey gegen den HC Pustertal mit 3:1 durch.
Das Finale am Sonntag entschied Ritten gegen Asiago mit 3:2 zu seinen Gunsten und holte sich damit den dritten italienischen Meistertitel in vier Jahren.

Kader des italienischen Meisters

Weblinks 
 Homepage der Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 Offizielle Statistiken von PowerHockey.info

Einzelnachweise 

2016
Eishockeysaison 2016/17